Ива́н Никола́евич Турчани́нов:
 Турчанинов, Иван Николаевич — ротмистр, Георгиевский кавалер (№ 8095; 26.11.1848).
 Турчанинов, Иван Николаевич (1840—1910) — помощник петербургского градоначальника, сенатор, тайный советник.